Druso puede referirse a lo siguiente:

 Druso (cognomen), cognomen de la gens Livia.
 A cualquier miembro de la gens Livia que llevara ese cognomen.
 Druso César, hijo de Germánico y Agripina la Mayor.
 Druso el Joven, hijo de Tiberio.
 Druso el Mayor, hermano de Tiberio.
 Drusos, grupo étnico de Medio Oriente.
 Monte Druso, lugar donde vive el grupo étnico homónimo.
 Estadio Druso, campo deportivo de Bolzano, Italia.